Miejscowości w USA:
 Christiansburg – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Champaign
 Christiansburg – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Montgomery

Zobacz też
 zamek Christiansborg w Kopenhadze